Grasulf est un anthroponyme masculin d'origine germanique composé des éléments gras, dont la signification est incertaine mais qui peut se rapprocher de l'allemand graus « horreur », et (w)ulf « loup » ; tombé en désuétude après le , il fut notamment porté par : 

Par ordre chronologique
 Grasulf (fl. 570–580), duc lombard du Frioul ;
 Grasulf (fl. 620–650), duc lombard du Frioul ;
  (fl. 900), évêque de Florence.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom germanique